Эммерс, Ксиан — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Васланд-Беверен». 
 Эммерс, Марк — бельгийский футболист, выступавший на позиции полузащитника.